Однобоков, Пётр Максимович (1922—1984) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Однобокова, Алевтина Семёновна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.